Горній Сухор-при-Метликі — поселення в общині Метлика, Словенія.
 Долній Сухор-при-Метликі — поселення в общині Метлика, Словенія.
 Сухор — поселення в общині Костел, Словенія.
 Сухор — поселення в общині Ново Место, Словенія.
 Сухор-при-Доленьських Топлицах — поселення в общині Доленьське Топлице, Словенія.